

Pistola 
 PMM – pistola semiautomatica russa

Codici 
 PMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phanom Sarakham (Thailandia)